

Фінікс — столиця штату Аризона
 Фінікс — місто, штат Орегон
 Фінікс — селище, штат Іллінойс
 Фінікс — селище, штат Нью-Йорк

Див. також 
 Фенікс (значення)